IHU kan syfta på:

 IHU – IATA-koden för en flygplats i provinsen Gulf i Papua New Guinea, se Ihu Airport
 IHU – Institutet för Högre Urmakeriutbildning i Norden, se Sveriges Urmakareförbund